Ringer-Europameisterschaften wurden zum ersten Mal 1911 ausgetragen. Nachdem zu Beginn die Männer nur griechisch-römisch gerungen hatten, kam 1929 für die Männer die Stilart Freistil hinzu, in der seit 1988 auch die Frauen kämpfen.

Bereits 1898 wurden inoffizielle Europameisterschaften ausgetragen. Bis 1914 wurden insgesamt zwölf solche inoffizielle Wettbewerbe ausgetragen.

Ausrichter der Europameisterschaften ist der Verband United World Wrestling.

Überblick

Ewiger Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Ringer-Weltmeisterschaften
 Ringer-Afrikameisterschaften
 Ringer-Asienmeisterschaften
 Ringer-Ozeanienmeisterschaften
 Ringer-Panamerikameisterschaften

Weblinks 
 Resultate-Datenbank auf der UWW-Website